San Esteban (Valparaíso), een gemeente in de Chileense regio Valparaíso
 San Esteban (Ilocos Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Ilocos Sur
 San Esteban (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Olancho
 San Esteban de Gormaz, een gemeente in de Spaanse provincie Soria